Een ketel kan zijn:

een ketel of vat om (water) in te koken of uit te schenken
fluitketel (ook wel: waterketel)
stoomketel
cv-ketel (ook wel: verwarmingsketel, hr-ketel, boiler)
een kuil van wilde zwijnen (everzwijnen)
de verkorte schrijfwijze van: keteldal
een vat dat in de industrie wordt gebruikt voor allerhande doeleinden, zie: ketel (industrie)
in de Noordse mythologie en in de Keltische mythologie is vaak sprake van een kosmische ketel voor gebruik door reuzen 
archeologisch voorwerp zoals de Ketel van Gundestrup

Personen met de achternaam Ketel
Albertus Bernardus Adrianus van Ketel, econoom en hoogleraar in de bedrijfsleer
Berend Ketel, schulte van Diever
Cornelis Ketel, een Nederlands schilder
Hendrik Ketel, schulte van Anloo, Gieten en Zuidlaren
Pierre Ketel, schulte van Diever
Thijs Ketel jr., schulte van Anloo, Gieten en Zuidlaren